René Morel peut désigner :
 René Morel (1908-1974), militaire et résistant français, compagnon de la Libération ;
 René Morel (1912-1978), athlète français.